Arnold Borret (1751-1839), A.E.A.H. Borret, Nederlands Rooms-Katholiek geestelijke, apostolisch vicaris van Ravenstein en Megen. 
 Arnold Borret (1848-1888), A.H.A.H.M. Borret, Nederlands jurist, actief in Suriname als rechter, priester en kunstenaar.